Бруно Каринтийский () может относиться к:

 Григорий V (папа римский), в миру Бруно Каринтийский (970/972 — 999) — папа римский с 996 года;
 Бруно Вюрцбургский, или Бруно Каринтийский (ок. 1005—1045) — автор толкований к Библии и на Символ веры; епископ Вюрцбурга (1034—1045).

См. также 
 Каринтия — княжество Священной Римской империи и коронная земля Австро-Венгрии.